Zalewski ist der Familienname folgender Personen:

 Aran Zalewski (* 1991), australischer Hockeyspieler
 Bogdan Zalewski (* 1981), polnischer Ruderer
 Dariusz Zalewski (* 1974), polnischer Geistlicher, Weihbischof in Ełk
 Karol Zalewski (* 1993), polnischer Leichtathlet
 Krystian Zalewski (* 1989), polnischer Hindernis- und Langstreckenläufer
 Marek Zalewski (* 1963), Erzbischof, Diplomat des Heiligen Stuhls
 Mike Zalewski (* 1992), US-amerikanischer Eishockeyspieler
 Nicola Zalewski (* 2002), italienisch-polnischer Fußballspieler
 Przemyslaw Paul Zalewski (P. Paul Zalewski; Paul Zalewski; * 1967), Architekt, Bauingenieur und Historiker, Autor und Professor für Denkmalpflege
 Paweł Zalewski (* 1964), polnischer Politiker
 Steven Zalewski (* 1986), US-amerikanischer Eishockeyspieler